Rafael Sánchez puede referirse a:

Deportistas 
 Rafael Sánchez del Pozo (1951 - ), futbolista español.
 Rafael Sánchez (futbolista), Rafael Sánchez Islas (1998 - ), futbolista venezolano.
 Rafael Sánchez López (1991 - ), árbitro de fútbol español.
 Rafael Sánchez Muñoz (1968 - ), voleibolista español.

Políticos 
 Rafael Sánchez Acera (1973 - ), político español.
 Rafael Sánchez-Guerra (1897 - 1964), abogado y político español.
 Rafael Sánchez Romero (1966 - ), político español.

Otros 
 Rafael Sánchez Ferlosio (1927 - ), escritor español.
 Rafael Sánchez Gallardo (1889 - 1936), militar español.
 Rafael Sánchez-Lozano Turmo (1957 - ), ejecutivo español.
 Rafael Sánchez Mazas (1894 - 1966), escritor español, padre de Rafael Sánchez Ferlosio.
 Rafael Sánchez-Navarro (1958-), actor mexicano.
 Rafael Sánchez-Paredes (1876-?), militar español.
 Rafael Sánchez Ventura (1897 - 1980), investigador y diplomático español.